Demetrius I van Constantinopel (1914-1991), Patriarch van Constantinopel
Dimitrios Papadopoulos (1981), Grieks voetballer